Гоз:

 Гоз — село в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Брезник.
 Гоз, Гарри — американский актёр мюзиклов, а также актёр озвучивания.